

Anno 
 1440 – (MCDXL in numeri romani) è un anno del XV secolo
 1440 a.C.

Matematica 
 1440 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1440 Rostia – asteroide della fascia principale del sistema solare